AC/DC: Iron Man 2 - саундтрек до фільму «Залізна людина 2» режисера Джона Фавро, записаний австралійським гуртом AC/DC. Диск виданий у 2010 році.

Про альбом 
AC/DC: Iron Man 2 - збірник хітів гурту AC/DC з 10 різних альбомів, випущених в період з 1975 по 2008 рік. 26 січня 2010 року в ефіри телеканалів вийшов кліп на пісню «Shoot to Thrill» з ексклюзивними кадрами з фільму «Залізна людина 2». Знімання живого концерту відбувались в кінці 2009 року в Буенос-Айресі.

Список композицій

Чарти і сертифікації

Посилання 
 Iron Man 2 (soundtrack) на discogs.com

Примітки 

Альбоми AC/DC
Англомовні музичні альбоми
Фільми про Залізну людину